Joe Biden (1942), homme politique américain,   vice-président des États-Unis de 2008 à 2017 et  président des États-Unis depuis 2021 ;
 Nelia Hunter Biden  (1942-1972), première épouse de Joe Biden ;
 Beau Biden (1969-2015), homme politique américain, fils de Joe Biden ;
 Hunter Biden (1970), homme d'affaires américain, fils de Joe Biden ;
 Jill Biden (1951), seconde épouse de Joe Biden, deuxième dame des États-Unis de 2009 à 2017 et première dame des États-Unis depuis 2021 ;
 Ashley Biden (1981), créatrice de mode américaine, fille de Joe et Jill Biden.

Autres 
 Biden, surnom provisoire et non officiel du transneptunien  dont la découverte a été annoncée le  et qui a été surnommé ainsi en l'honneur du vice-président des États-Unis d'Amérique Joe Biden.

Voir aussi 
 Bidens,  genre de plantes de la famille des Asteraceae.